Gérard Cochet (1888-1969) – pittore e illustratore 
 Henri Cochet (1901-1987) – tennista francese
 Isabelle Cochet – fumettista
 Jean Benoît Désiré Cochet (abate Cochet) – archeologo e storico normanno
 Jean-Laurent Cochet (1935-2020) – professore d'arte drammatica e commedia teatrale e cinematografica
 Jean-Luc Cochet (Zépo) – fumettista
 Philippe Cochet (n. 1961) – politico francese, membro dell'UMP, eletto deputato il 16 giugno 2002 nella quinta circoscrizione di Rhône
 Yves Cochet (n. 1946) – politico francese, membro fondatore dei Verdi, eletto deputato il 16 giugno 2002 nella 11-esima circoscrizione di Parigi